André (nome) — prenome da língua portuguesa
 André, o Apóstolo — um dos doze apóstolos
 André (intérprete) — intérprete bizantino do 
 André (prefeito urbano) — oficial bizantino do 
 André e comecadelaetalarico

Ver também 
 Santo André (desambiguação)

Desambiguações de prenomes